Osoby
 Andrzej Wawrzyniak (ur. 1931) – dyrektor Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie
 Czesław Wawrzyniak (ur. 1937) – kontradmirał
 Jakub Wawrzyniak (ur. 1983) – piłkarz
 Jakub Wawrzyniak (ur. 1980) – dyplomata
 Jerzy Wawrzyniak (1934–2016) – działacz jeździecki oraz hodowca koni
 Joanna Wawrzyniak (ur. 1975) – historyczka i socjolożka, wykładowczyni Uniwersytetu Warszawskiego
 Józef Wawrzyniak (1910–1980) – żołnierz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, kawaler Virtuti Militari
 Piotr Wawrzyniak (1849–1910) – ksiądz, polski działacz gospodarczy w Wielkopolsce
 Władysław Wawrzyniak (1890–1940) – major, powstaniec wielkopolski
 Alfons Ferdynand Wawrzyniak (1914–2006) – lekarz, podpułkownik Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, kawaler Virtuti Militari

Toponim
 Wawrzyniak – wzniesienie w Sudetach

Polskie nazwiska